Con il termine guerra gotica ci si può riferire a diversi periodi di ostilità tra l'Impero romano e le tribù germaniche dei Goti:
Guerra gotica (376-382), combattuta da Grutungi e Tervingi contro l'Impero romano
Guerra gotica (402-403), combattuta dai Visigoti contro l'Impero romano d'Occidente
Guerra gotica (535-553), combattuta dagli Ostrogoti contro l'imperatore bizantino Giustiniano